Theodore kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Theodore,

Australien 

 Theodore (ort i Australien), Queensland, Banana,

USA 

 Theodore, Alabama, ort, Mobile County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar